Ulica Wesoła:
 ulica Wesoła w Żywcu
 ulica Wesoła we Wrocławiu

Wesoła